Marc Claudi Glícia, llegat romà
 Lex Glicia, suposada llei establerta per Marc Claudi Glícia tractava sobre testaments.